Dit is de wereldranglijst van januari 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 januari 2009.

Mannen 01